The Upsetters (Jamaica), Jamaicaanse studioband
 The Upsetters (Verenigde Staten), Amerikaanse liveband van Little Richard